EO steht als Abkürzung für:

 Earth Observation, siehe Erdbeobachtung

 Eichordnung, die (deutsche) Eichordnung

 Elektrotechnikoffizier an Bord von Marineschiffen
 Endokrine Orbitopathie, entzündliche Erkrankung der Augenhöhle
 Entgeltordnung, siehe Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 Eötvös-Zahl (Eo), eine Kennzahl in der Strömungsmechanik, siehe Bond-Zahl
 Ermeto, ein historischer Hersteller und eine aktuelle Bezeichnung für Schneidringverschraubungen
 Erwerbsersatzordnung, Schweizer Sozialversicherung
 Ethylenoxid, chemische Verbindung 
 Evangelische Omroep, niederländische Rundfunkanstalt
 Exekutionsordnung in Österreich
 Executive Order, Dekret eines amerikanischen Präsidenten oder Gouverneurs
 Executive Outcomes, ehemalige private Sicherheits- und Militärfirma
 flyCongo, kongolesische Fluggesellschaft (IATA-Code)

EO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Chelmsford

eo steht als Abkürzung für:
 Esperanto, Plansprache nach ISO 639-1

e.o. steht als Abkürzung für:
 ex officio, von Amts wegen

EO steht für:
 EO (Film), Spielfilm von Jerzy Skolimowski (2022)

Eo steht für:
 Eo (Fluss) in Spanien

Abkürzung